Валерий Николаевич Давыденко (16 марта 1973, Носовка, Черниговская область — 23 мая 2020, Киев) — украинский предприниматель и политик. Народный депутат Украины VIII и IX созывов. Работал в должности заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины (2013—2014).

Биография 
1995 — получил диплом о высшем образовании в Украинском университете пищевых технологий.

В 1989—1990 — разнорабочий на МТФ в КСП им. Энгельса;

1996—1998 — директор ЗАО «Агропрофит»;

1998—2000 — инженер-механик ООО «Украинский дом связи»;

2000—2004 — специалист по страхованию в САО «Саламандра-Восток» и ЗАО «Украинская страховая группа».

2004—2013 — генеральный директор ООО «„СП“ Агродом».

В 2007 вместе с партнёрами Юрием Колобовым и Борисом Приходько становится владельцем «Терра Банка».

20 мая 2013 — указом президента Украины Януковича назначен заместителем Министра аграрной политики и продовольствия Украины За время работы на этой должности он попал в коррупционный скандал, связанный с тем, что подчинённая министерству Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины получила от Китая 1,5 миллиарда долларов в обмен на поставку зерна в КНР, но не менее 200 000 000 долларов из них были выведены в офшоры.

12 марта 2014 распоряжением премьер-министра Яценюка уволен с должности заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины.

С июня 2014 — советник дирекции по развитию перспективных программ ЗАО «Институт инновационного провайдинга Украинской академии аграрных наук».

Был фигурантом ряда других коррупционных скандалов.

Смерть 
Был застрелен в возрасте 47 лет. 23 мая 2020 года тело Давыденко было найдено с огнестрельным ранением в голову в туалете его приёмной на улице Большая Васильковская, 4А в Киеве. Тело обнаружила уборщица. Правоохранительные органы в начале расследования рассматривали версию о самоубийстве, убийство или инсценировку самоубийства. Впоследствии дело было переквалифицировано как умышленное убийство.

Рядом с телом нашли оружие марки Glock, вероятно, наградное. Последний раз Давыденко был на заседании Верховной Рады 20 мая, а днём 22-го мая он написал последний пост в Facebook на тему борьбы с коронавирусом.

Коллега Давыденко по группе «Доверие» в Верховной Раде Украины Сергей Шахов заявил, что отвергает версию о самоубийстве и считает, что Давыденко был убит .

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК.

Политика 
Победил на выборах в Верховную Раду 2014 в одномандатном округе № 208 (Бахмачский, Борзнянский, Куликовский, Менский, Талалаевский районы, часть Ичнянского района) от партии Всеукраинское аграрное объединение «Заступ».

Не голосовал за проект постановления о «Заявлении Верховной Рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ седьмого созыва».

В 2019 году избран в Верховную Раду 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу (Черниговская область). С 6 декабря 2019 — член депутатской группы «Доверие», до того — внефракционный. Член Комитета по вопросам экономического развития.

Принадлежал к депутатской группе «Доверие», был членом комитета ВРУ по экономическому развитию, входил в группы межпарламентских связей с Чехией, Венгрией, Бразилией, ОАЭ, Аргентиной.

Семья 
Был женат, имел двух дочерей.

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт
 

Заместители министров Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Выпускники Национального университета пищевых технологий
Родившиеся в Носовке
Страницы с непроверенными переводами
Убитые политики Украины